

Slott och borgar

Herrgårdar

 
Slott och herresäten i Östergötland